

Geografia
Schwarz  – comune tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Persone

 Annette Schwarz  – attrice pornografica tedesca
 Armin Schwarz  – ex pilota tedesco
 Arturo Schwarz  – storico dell'arte italiano
 Berthold Schwarz  – alchimista tedesco
 Bram Schwarz – canottiere olandese
 Christoph Schwarz  – allenatore di sci nordico ed ex saltatore con gli sci tedesco
 Cristoph Schwarz o Schwartz – pittore tedesco
 Danny Schwarz  – calciatore tedesco
 Danny Schwarz  – modello britannico
 David Schwarz  – inventore austroungarico
 David M. Schwarz – architetto e designer statunitense
 Eleonore Schwarz  – cantante austriaca 
 Emma Schwarz – attivista italiana, fondatrice delle Donne Rurali
 Ernő Schwarz  – calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo ungherese
 Ernst Schwarz  – biologo e zoologo tedesco
 François Xavier de Schwarz  – generale francese
 Fritz Schwarz  – bobbista tedesco
 Heinrich Schwarz  – militare tedesco, ufficiale delle SS
 Hermann Schwarz  – matematico tedesco
 Hubert Schwarz  – dirigente sportivo ed ex sciatore tedesco
 Johann Schwarz  – calciatore austriaco
 John Schwarz  – fisico statunitense
 Ludwig Schwarz  – vescovo cattolico austriaco
 Marco Schwarz  – sciatore austriaco
 Marquard Schwarz  – nuotatore statunitense
 Melanie Schwarz  – slittinista italiana
 Oswald Schwarz  – psicologo austriaco
 Otto M. Schwarz  – compositore austriaco
 Ralph Schwarz – canottiere olandese
 Sebastian Schwarz  – pallavolista tedesco
 Solange Schwarz – danzatrice francese
 Stefan Schwarz  – calciatore svedese
 Tom Schwarz – pugile tedesco
 Walter Andreas Schwarz  – cantante tedesco
 Wilhelm von Schwarz-Senborn – educatore, economista, nobile e diplomatico austriaco
 Wolfgang Schwarz  – ex pattinatore artistico su ghiaccio austriaco
 Elena Andreevna Švarc  – poetessa russa
 Evgenij L'vovič Švarc  – scrittore russo

Musica 
 Schwarz – cantante tedesco

Altro
 Lemma di Schwarz – lemma matematico
 Schwarz Gruppe – gruppo societario tedesco di vendita al dettaglio

Pagine correlate 
 Schwartz
 Swartz
 Švarc

Altri progetti